Боден може да се отнася за:
 Жан Боден (1529-1596), френски философ
 Никола-Тома Боден (1754-1803), френски изследовател